

Cinema 
Nathalie (L'Homme au chapeau rond) – film del 1946 diretto da Pierre Billon
Nathalie – film del 1957 diretto da Christian-Jaque
 Nathalie... – film del 2003 diretto da Anne Fontaine

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Nathalie – census-designated place della contea di Halifax, Virginia

Musica 
 Nathalie – cantante italiana
 Nathalie – brano musicale di Gilbert Bécaud

Onomastica 
 Nathalie – variante del nome proprio di persona Natalia